Hutmühle ist ein deutscher Ortsname:
 Hutmühle (Teugn), Ortsteil der Gemeinde Teugn im Landkreis Kelheim, Bayern
 Hutmühle (bis 1928: Kohlischken), Kreis Insterburg, Ostpreußen, seit 1946: Werschinino (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland